Kuhlins ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Kuhlins (1944–1990), deutscher Ethnograph und Museumsdirektor
 Stefan Kuhlins (* 1965), deutscher Wirtschaftsinformatiker
 Wolfhard Kuhlins (1939–2009), deutscher Sportreporter